Aditya Pancholi (ur. 4 stycznia 1965) to indyjski aktor, który gra w Bollywoodzie i w TV. Najbardziej znany z nagrodzonej nominacją do Nagrody Filmfare za Najlepszą Rolę Negatywną roli  Yes Boss (u boku Shah Rukh Khana). Inną ze znanych ról negatywnych zagrał w Hamesha (u boku Kajol i Saif Ali Khana). Na planie Kalan ka Tika spotkał aktorkę Zarina Wahab. Od  1986 roku pozostają małżeństwem, dwoje dzieci córka Sana (w 2006 roku debiut aktorski) i syn Suraj.

Filmografia 
 Musafir (2004) (as Aditya Panscholi) .... inspektor Tiger
 Chalte Chalte (2003) .... Hostile businessman
 Border Hindustan Ka (2003)
 Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani (2002) .... Ashok Kejriwal
 Oczy (2002) (as Aditya Panscholi) ....  Inspektor policji
 Yeh Dil Aashiqanaa (2002) .... Akhmash Jalaal
 Tarkieb (2000) (as Aditya Panscholi) .... Mohan Multani
 Jung (2000) .... Inspector Khan
 Baaghi (2000) .... Vikram
 Jodidar (2000) .... Forest Officer
 Siyani (2000) (TV)
 Aaya Toofan (1999) .... Noor Mohammed Azaad
 Benaam (1999) .... Shera
 Millitary Raaj (1998)
 Dand Nayak (1998)
 Hafta Vasuli (1998) (as Aditya Panscholi) .... Salim
 Zanjeer (1998)
 Gambler (1997) .... Inspector Shiva
 Yes Boss (1997) .... Sidharth Chaudhry
 Hamesha (1997) .... Yash Vardhan
 Khilona (1996)
 Zordaar (1996) .... Shiva/Tony
 Muqadama (1996) .... Inspector Manoj Saigal
 Mafia (1996) .... Inspector Bhagat Singh
 Jung (1996) .... Ram
 Ek Tha Raja (1996) .... Raj/Raj Dogra
 Ram Shastra (1995) .... Inspector Kavi
 Ravan Raaj: A True Story (1995) .... Dr. Amir Khurana
 Surakshaa (1995) (as Aditya Panscholi) .... Suraj
 Aatish: Feel the Fire (1994) .... Nawab
 Chor Aur Chaand (1993) (as Aditya Panscholi) .... Suraj "Surya"
 Bomb Blast (1993)
 Muqabla (1993) .... Traffic Constable Deepak
 Game (1993) .... Raja
 Tahqiqaat (1993) .... Peter
 Tahalka (1992) .... Capt. Rakesh
 Sahebzaade (1992) .... Rahul
 Yaad Rakhegi Duniya (1992) .... Vicky Anand
 Jeevan Daata (1991) .... Vishnu
 Akayla (1991) (as Aditya Panscholi) .... Ajay (Vijaya brat)
 Shiv Ram (1991)
 Dushman Devta (1991) .... Suraj
 Paap Ki Aandhi (1991) .... CBI Inspektor Vikrant
 Vishnu-Devaa (1991) .... Insp. Devaa Prasad
 Hafta Bandh (1991)
 Naamcheen (1991) .... Rajan
 Saathi (1991) .... Suraj
 Awaragardi (1990)
 Sailaab (1990) .... Krishna/Rajiv
 Maha-Sangram (1990)
 Awwal Number (1990) .... Ranvir Singh (Ronny)
 Baap Numberi Beta Dus Numberi (1990)
 Gunahon Ka Devta (1990) .... Sunny Khanna
 Pyaar Ka Toofan (1990) .... Shyamu
 Taqdeer Ka Tamasha (1990)
 Veeru Dada (1990) .... Amit G. Anand
 Zakhmi Zameen (1990) .... Mangal/Raju/Inspektor Vijay
 Ladaai (1989) .... Amar D. Sharma
 Desh Ke Dushman (1989) .... Umesh S. Gupta
 Lashkar (1989) .... Amar
 Jaadugar (1989) .... Shankar Narayan
 Kahan Hai Kanoon (1989)
 Mohabat Ka Paigham (1989) .... Naeem
 Maalamaal (1988) .... Chander Oberoi
 Dayavan (1988) .... zięć Dayavana, policjant
 Dharamyudh (1988) .... Thakur Vijay Singh
 Khoon Bahaa Ganga Mein (1988)
 Qatil (1988) .... Kumar S. Sinha
 Sasti Dulhan Mahenga Dulha (1986) .... Anil (As Nirmal)
 Shingora (1986) (TV)

Linki zewnętrzne 
 
 

Indyjscy aktorzy filmowi
Urodzeni w 1965
Ludzie urodzeni w Mumbaju